Friedrich Ferdinand von Beust (1809-1886), diplomate et homme d'État allemand.
 Hans-Henning Freiherr von Beust (1913-1991), Oberst allemand de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Joachim von Beust (1522-1597-), juriste allemand.
 Ole von Beust (1955-), homme politique allemand, ayant dirigé plusieurs gouvernements de la ville libre et hanséatique de Hambourg :
 Sénat von Beust I
 Sénat von Beust II
 Sénat von Beust III
 Patrice Beust (1944-), joueur de tennis français.